Doosan (concern), een Zuid-Koreaanse chaebol, met onder meer belangen in Kentucky Fried Chicken en Burger King.
 Doosan Infracore, een onderdeel van Doosan
 Doosan (graafmachinemerk), een product van Doosan Infracore.